Пятигорское (), посёлок,
Пятигорский сельский совет,
Балаклейский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320286001. Население по переписи 2001 г. составляет 2732 (1400/1332 м/ж) человека.

Посёлок Пятигорское является административным центром Пятигорского сельского совета, в который, кроме того, входят села
Глазуновка и
Серафимовка.

Автомобильная дорога Т-2110.
Вокруг много газовых скважин. Сходятся несколько газо- и газоконденсатопроводов.
Рядом с поселком большая птице-товарная ферма.

Географическое положение 
Посёлок Пятигорское состоит из 2-х частей, разнесенных на примерно на 1 км.
В 3-х км протекает река Северский Донец ().

Предприятия 
 Шебелинское отделение бурових робот, пос. Пятигорское. Входит в TOP-100 Украины наибольших загрязнителей окружающей среды.
 ОАО с ИИ «Курганский бройлер».

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Балаклейского района